Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1939 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 20 janvier 1939. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Emily Hood Westacott bat Nell Hall Hopman en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Joan Hartigan et Thelma Coyne Long.

Parcours 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Nancye Wynne Bolton||align=center||| Constance Coate
|-
|2|| Thelma Coyne Long||align=center|1/2 finale|| Nell Hall Hopman (3)
|-
|3|| Nell Hall Hopman||align=center|Finale|| Emily Hood Westacott (6)
|-
|4|| Joan Hartigan||align=center|1/2 finale|| Emily Hood Westacott (6)
|-
|5|| Dorothy Stevenson||align=center||| May Blick
|-
|6||bgcolor=CCCCFF| Emily Hood Westacott||align=center|Victoire'''|| Nell Hall Hopman (3)
|-
|7|| May Hardcastle||align=center|1/4 de finale|| Nell Hall Hopman (3)
|-
|8|| Sadie Berryman||align=center|1/4 de finale|| Joan Hartigan (4)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1939
Australie Simple dames
1939 en Australie